Niemcy:
 Gerresheim – dzielnica Düsseldorfu

Osoby:
 Bert Gerresheim – niemiecki grafik
 Lutz Gerresheim – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Düsseldorf-Gerresheim